Piletta ima više značenja:
 Piletta, Biella
 Piletta, Verona